Cirillo VI Tanas – patriarca della Chiesa melchita
 Cirillo VI di Alessandria – papa della chiesa ortodossa copta
 Cirillo VI di Costantinopoli -patriarca ecumenico